

Села:
 Кам'яний Міст — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Кам'яний Міст — Миколаївська область, Первомайський район
Селище:
 Кам'яний Міст — Миколаївська область, Первомайський район
Інше:
 Кам'яний Міст — залізнична станція Одеської залізниці

Кам'яний Міст — міст через річку Вардар у Скоп'є

Каменни Мост — село, громада округу Нове Замки, Нітранський край.

Див. також 
 Каменний Міст — село в Польщі.
 Каменний Міст — озеро в Польщі на Інському поозер'ї.